Tim Cranston (né le  à Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-britannique. Il a joué en Europe de 1985 à 1999, à l’exception d’un seul match en AHL lors de la saison 1986-1987.

Cranston a été nommé au Temple de la renommée du hockey britannique en 2010.

Carrière de joueur 
Après avoir joué dans les ligues juniors au Canada, Cranston part en 1984-1985 vers l’Europe au GIJS Bears Groningen dans la Eredivisie. Il découvre les saisons suivantes les d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche en jouant pour le HC Genève-Servette, le HC Bâle, le SC Herisau, le VEU Feldkirch, le EV Füssen et EV Duisbourg.

En British Hockey League, il joue pour les Fife Flyers puis rejoint les Cleveland Bombers en Division 1 pour la saison 1989-1990. Au terme d’une bonne saison, Cleveland est promu en Premier Division. En 1992, il remporte le titre national avec les Durham Wasps. Il joue ensuite pendant cinq saisons aux Sheffield Steelers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1979-1980 || Castors de Sherbrooke ||LHJMQ || 65 || 14 || 14 || 28 || 35 || 12 || 1 || 6 || 7 || 6
|- 
| 1980-1981 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 72 || 46 || 67 || 113 || 123 || 13 || 5 || 7 || 12 || 53
|- 
| 1981-1982 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 55 || 30 || 50 || 80 || 113 || 14 || 4 || 14 || 18 || 18
|- 
| 1982-1983 || Bowling Green || NCAA || 40 || 37 || 57 || 94 || 36 ||  ||  ||  ||  ||
|- 
| 1984-1985 || GIJS Bears Groningen || Eredivisie || 42 || 58 || 75 || 133 || - ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1985-1986 || VEU Feldkirch  || Austrian || 4 || 2 || 2 || 4 || 21 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1985-1986 || Genève-Servette || LNB || 30 || 28 || 26 || 54 || 77 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1986-1987 || HC Bâle || LNB || 10 || 11 || 8 || 19 || 20 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1986-1987 || Oilers de la Nouvelle-Écosse || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1986-1987 || EV Füssen || 1.Liga Süd || 15 || 12 || 22 || 34 || 16 || 11 || 4 || 7 || 11 || 22
|-
| 1987-1988 || SC Herisau || LNB || 36 || 34 || 32 || 66 || 75 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1988-1989 || EV Duisburg || 1.Liga Süd || - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1988-1989 || Fife Flyers || BHL || 7 || 19 || 16 || 35 || 14 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1989-1990 || Cleveland Bombers || BD1 || 32 || 91 || 72 || 163 || 78 || 6 || 16 || 12 || 28 || 14
|-
| 1990-1991 || Cleveland Bombers || BHL || 36 || 71 || 47 || 118 || 102 || 4 || 12 || 4 || 16 || 28
|-
| 1991-1992 || Durham Wasps || BHL || 31 || 41 || 25 || 66 || 122 || 8 || 9 || 5 || 14 || 30
|-
| 1992-1993 || Durham Wasps || BHL || 7 || 6 || 4 || 10 || 12 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1993-1994 || Sheffield Steelers || BHL || 44 || 52 || 49 || 101 || 86 || 8 || 12 || 5 || 17 || 22
|-
| 1994-1995 || Sheffield Steelers || BHL || 42 || 41 || 44 || 85 || 126 || 8 || 8 || 5 || 13 || 14
|-
| 1995-1996 || Sheffield Steelers || BHL || 36 || 33 || 22 || 55 || 115 || 8 || 6 || 3 || 9 || 12
|-
| 1996-1997|| Sheffield Steelers || ISL || 42 || 11 || 22 || 33 || 56 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1997-1998 || Sheffield Steelers || BISL || 42 || 14 || 11 || 25 || 32 || 9 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 1998-1999 || Édimbourg Capitals || BNL || 13 || 9 || 8 || 17 || 35 || 4 || 1 || 1 || 2 || 6
|-

Trophées et honneurs personnels 
 nommé au Temple de la renommée du hockey britannique en 2010

Notes et références 

Naissance en décembre 1962
Naissance à Halifax (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du VEU Feldkirch
Joueur du SC Herisau
Joueur des Oilers de la Nouvelle-Écosse
Joueur du EV Duisburg
Joueur du HC Bâle
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Kassel Huskies
Étudiant de l'université de Sheffield
Joueur du EV Füssen
Joueur des Fife Flyers